

Aziende
 Heel – azienda farmaceutica tedesca

Geografia
 Heel – località olandese situata nel comune di Maasgouw, nella provincia del Limburgo

Persone
 Werner Heel – ex sciatore alpino italiano

Altro
 Heel – nel wrestling professionistico, atteggiamento di un lottatore che deve apparire come un personaggio malvagio al pubblico

Pagine correlate
 Van Heel